Блява — топоним в России:

 Блява — река, приток Курагана.
 Блява — село в городском округе Медногорск Оренбургской области.
 Блява — станция (населённый пункт) в городском округе Медногорск Оренбургской области.
 Блява — обгонный пункт  Южноуральской железной дороги.